Barje je lahko:
 barje, geografska oblika
 Barje Čiflik (Srbija)
 Barje, Bosilegrad (Srbija)
 Barje, Dimitrovgrad (Srbija)
 Barje, Leskovac (Srbija)
 Ljubljansko barje